Stomachetosella är ett släkte av mossdjur. Stomachetosella ingår i familjen Stomachetosellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Stomachetosella